Котельнический округ — административно-территориальная единица Нижегородского края, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр — город Котельнич.

Котельнический округ был образован 15 июля 1929 года в составе Нижегородского края из селений Яранского уезда Вятской губернии, части селений Ветлужского уезда Нижегородской губернии, Котельнического, Нолинского, Халтуринского уездов Вятской губернии.

30 июля 1930 года Котельнический округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижегородского края.

Административное деление 
Округ был разделён на 14 районов:
 Арбажский
 Даровской
 Кикнурский
 Кичминский
 Котельничский
 Макарьевский
 Пижанский
 Санчурский
 Свечинский
 Советский
 Тоншаевский
 Тужинский
 Шарангский
 Яранский

Примечания 

Округа РСФСР
1920-е годы в Кировской области
Административные единицы, образованные в 1929 году
Появились в 1929 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году